

Települések
Kelecsén (Liptókelecsén, szk. Liptovské Kľačany), Szlovákia, Zsolnai kerület, Liptószentmiklósi járás
Kelecsény (Kárpátalja) (ukr. Келечин), Ukrajna, Kárpátalja, Huszti járás
Kelecsény, Cserencsény része
Kelecsény, Nyitraörmény része
Kelecsény, Velséc része
Alsó-Kelecsény, Szirmabesenyő része, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Décskelecsény (szk. Kľačany), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Galgóci járás
Feketekelecsény (szk. Čierne Kľačany), Szlovákia, Nyitrai kerület, Aranyosmaróti járás
Felsőkelecsény, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Fülekkelecsény (szk. Fiľakovské Kľačany), Fülekkovácsi része, Szlovákia, Besztercebányai kerület, Losonci járás
Garamkelecsény (szk. Hronské Kľačany), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Kelecsenyborda (Kelecsény, szk. Košický Klečenov), Szlovákia, Kassai kerület, Kassa-vidéki járás
Kelecsény-puszta, Magyarnándor része, Nógrád megye
Magyarkelecsény (szk. Kľačany), Nyarádkelecsény része
Nyarádkelecsény (Kaposkelecsény, szk. Kapušianske Kľačany), Szlovákia, Kassai kerület, Nagymihályi járás
Saskőkelecsény, Bezeréte része
Tótkelecsény (szk. Slovenské Kľačany), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
Vágkelecsény (Klicsin, szk. Turčianske Kľačany), Szlovákia, Zsolnai kerület, Turócszentmártoni járás
Zemplénkelecsény (szk. Zemplinský Klečenov), Zemplénújfalu része, Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járás

Személyek
Kelecsényi Csilla textiltervező iparművész 
Kelecsényi László
Kelecsényi Ignác